|-
| 136001 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136002 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136003 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136004 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136005 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136006 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136007 - ||  || 3 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 136008 - ||  || 3 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 136009 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136010 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136011 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136012 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136013 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136014 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136015 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136016 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136017 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136018 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136019 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136020 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136021 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136022 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136023 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136024 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136025 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136026 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136027 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136028 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136029 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136030 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136031 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136032 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136033 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136034 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136035 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136036 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136037 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136038 - || 2002 WR || 20 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136039 - ||  || 21 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136040 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136041 - ||  || 27 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136042 - ||  || 27 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136043 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136044 - ||  || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136045 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136046 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136047 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136048 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136049 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136050 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136051 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136052 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136053 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136054 - ||  || 7 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136055 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136056 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136057 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136058 - ||  || 10 decembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136059 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136060 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136061 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136062 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136063 - ||  || 11 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136064 - ||  || 13 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136065 - ||  || 13 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 136066 - ||  || 11 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136067 - ||  || 12 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136068 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136069 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136070 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136071 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136072 - || 2002 YN || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136073 - ||  || 28 decembrie 2002 ||  || 
|-
| 136074 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136075 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136076 - ||  || 3 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136077 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136078 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136079 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136080 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136081 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136082 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136083 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136084 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136085 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136086 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136087 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136088 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136089 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 136090 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136091 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136092 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136093 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136094 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136095 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 136096 - ||  || 1 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 136097 - ||  || 6 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136098 - || 2003 DD || 19 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 136099 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136100 - ||  || 26 februarie 2003 ||  || 
|-